Agostino Bonalumi – pittore italiano
 Gilberto Bonalumi – politico e giornalista italiano
 Giovanni Bonalumi – scrittore e saggista svizzero